Мария Валерьевна Мазина () — российская фехтовальщица на рапирах и шпагах, заслуженный мастер спорта (1996), олимпийская чемпионка (2000). Первая чемпионка СССР в фехтовании на шпагах среди женщин (1990). Самая возрастная олимпийская чемпионка в составе сборной России (36 лет и 154 дня).

Биография 
Фехтованием начала заниматься с 12 лет. Сначала фехтовала на рапире.
 Победитель IX Спартакиады народов СССР (1986, Москва) в составе сборной Москвы.
Серебряный призёр чемпионатов СССР (1988, 1989) в команде.
 С 1990 года стала выступать в соревнованиях на шпагах. На первом своем чемпионате СССР завоевала золотые медали в личном и командном первенстве. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1996, чемпионка Олимпиады 2000 (в командном первенстве). Чемпионка мира 2001 в командном первенстве, бронзовый призёр 1990 в личном первенстве и 1990, 1991 — в командном зачете. Чемпионка СССР 1990 (в личном и командном первенстве), чемпионка СНГ 1992 (в личном первенстве). Серебряный призёр чемпионатов Европы 1999 и 2001. Чемпион России 1994 и 2000 (дважды). Обладатель Кубка Росси 1993, 1995, 1996 и 1999.

После окончания спортивной карьеры перешла на тренерскую работу.

Окончила ГЦОЛИФК (Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры и спорта).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Литература 
 
 .
 Справочно-энциклопедическое издание: «Фехтование» Энциклопедия. Под общей редакцией Д. А. Тышлера. Москва 20011 год.

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по фехтованию